Chiang ist der Familienname folgender Personen:

 Chiang Ching-kuo (1910–1988), chinesischer Politiker, Präsident der Republik China 1978 bis 1988
 Chiang Chung-ling (1922–2015), taiwanischer General und Politiker
 David Chiang (* 1947), chinesischer Schauspieler
 Doug Chiang (* 1962), US-amerikanischer Spezialeffektkünstler
 Chiang Fang-liang (1916–2004), First Lady der Republik China
 Grace Chiang (1906–nach 1944), chinesische Schauspielerin
 Chiang Hung-chieh (* 1989), taiwanischer Tischtennisspieler
 Chiang Jinn Yen (* 1972), taiwanischer Tennisspieler
 Chiang Kai-hsin (* 1990), taiwanische Badmintonspielerin
 Chiang Kai-shek (1887–1975), chinesischer Politiker, Präsident der Republik China
 Chiang K'ang-Hu (1883–1954), chinesischer Politiker und Literaturwissenschaftler, siehe Jiang Kanghu
 Chiang Mei-hui (* 1992), taiwanische Badmintonspielerin
 Chiang Nien-hsin (* 1997), taiwanischer Gewichtheber 
 Chiang Pei-hsin (* 1989), taiwanische Badmintonspielerin
 Tai-Chang Chiang, taiwanesischer Physiker
 Ted Chiang (* 1967), chinesisch-US-amerikanischer Schriftsteller
 Chiang Wei-kuo (1916–1997), chinesische Militärperson, Sohn von Chiang Kai-shek
 Yuki Kristina Chiang (* 1995), US-amerikanische Tennisspielerin
 Chiang Yung-Ning (~1927–1968), chinesischer Tischtennisspieler

Chiang steht für:
 Mount Chiang, Berg im Viktorialand, Antarktika